Catalan de Monaco (), né en 1415 et mort en 1457, fut le souverain de Monaco du  à .

Biographie 

Il est le fils du précédent souverain de Monaco, Jean  de Monaco.

Armoiries

Bibliographie

Articles connexes 
 Famille Grimaldi
 Familles subsistantes de la noblesse française
 Armorial des Grimaldi
 Armoiries de Monaco
 Liste des souverains de Monaco
 Histoire de Monaco
 Monaco

Lien externe 

Maison Grimaldi
Prince de Monaco du XVe siècle
Famille princière de Monaco
Histoire de Monaco
Naissance en 1415
Décès en juillet 1457